Heterispa costipennis — вид жуков из подсемейства щитоносок из семейства листоедов.

Экология 
Самки откладывают одно или несколько яиц, располагая их поодиночке или группами, на лист кормового растения. Ими являются Althaea, Malvastrum coromandelinus, Sida rhombifolia, Sphaeralcea bonariensis, Panicum.

Распространение 
Вид встречается в Южной Америке в Парагвае, Уругвае, Аргентине, Боливии, Бразилии и Эквадоре.

Примечания 

Щитоноски
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 1858 году